Le Sonnet 77 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THy glaſſe will ſhew thee how thy beauties were,
Thy dyall how thy pretious mynuits waſte,
The vacant leaues thy mindes imprint will beare,
And of this booke,this learning maiſt thou taſte.
The wrinckles which thy glaſſe will truly ſhow,
Of mouthed graues will giue thee memorie,
Thou by thy dyals ſhady ſtealth maiſt know,
Times theeuiſh progreſſe to eternitie.
Looke what thy memorie cannot containe,
Commit to theſe waſte blacks,and thou ſhalt finde
Thoſe children nurſt,deliuerd from thy braine,
To take a new acquaintance of thy minde.
   Theſe offices,ſo oft as thou wilt looke,
   Shall profit thee,and much inrich thy booke.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

077